Aly-Bayramly kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Şirvan, distriktshuvudort, Sjirvan, 
 Qaratala, ort, Qach, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar